Hengermű (fémalakítás) a fémek hengerlésére létrehozott termelő egység (legfontosabb része a hengersor)
 Hengermű (könyvkötészet) a könyvkötészetben használt eszköz.